Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Romania è stato confermato il 26 febbraio 2020.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Andamento dei contagi

Cronologia

Impatto socio-economico

Economia 

Durante la seconda settimana di marzo, la Borsa di Bucarest ha registrato perdite in tutte e cinque le sessioni di negoziazione, l'indice principale BET è crollato del 17,6%, il calo più marcato da dicembre 2018. Il 16 marzo, la Banca nazionale della Romania ha annunciato un tasso di riferimento di 4.8242 lei / euro, un massimo storico per la moneta unica europea rispetto al leu. Il leu ha continuato il suo deprezzamento, raggiungendo un massimo di 4.8448 lei / euro il 17 marzo.

Sport 
La Federazione calcistica rumena e la Federazione rumena di pallamano hanno deciso di sospendere tutte le partite fino al 31 marzo. La partita di rugby tra Romania e Belgio, che si doveva tenere a Botoșani il 14 marzo, è stata rinviata dal Rugby Europe. I campionati mondiali di sollevamento pesi IWF Junior a Bucarest, in programma dal 14 al 21 marzo, sono stati cancellati.

Censura 
Il 16 marzo, il presidente Iohannis ha firmato un decreto di emergenza, dando alle autorità il potere di rimuovere, denunciare o chiudere siti Web che diffondevano notizie false sulla pandemia di COVID-19, senza possibilità di appello.

Note

Voci correlate 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2021 
 Pandemia di COVID-19 del 2019-2020 nel mondo

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Romania
Sanità in Romania